Cleptinae  — подсемейство ос-блестянок. Более 110 видов.

Описание 
Тело буровато-рыжее, частично металлических цветов. У самок брюшко из 4 наружных сегментов, а у самцов из 5. Стерниты сильно выпуклые. Паразитируют на личинках пилильщиков.

Классификация 
3 рода. Около 110 видов. Иногда рассматривалось как отдельное семейство Cleptidae. В Европе около 25 видов.

 Cleptes Latreille, 1802
 Синонимы: Chrysocleptes Moczar, Holcocleptes Moczar, Leiocleptes Moczar, Lustrina Kurian, Melanocleptes Moczar, Neocleptes Kimsey, Oxycleptes Moczar, Zimmermannia Moczar 
 Cleptidea Mocsáry, 1904
 Синонимы: Godfrinia Kieffer
 Lustrinia Kurian, 1955
 Lustrina assamensis

Примечания

Литература 
 Курзенко Н. В., Лелей А. С. 2007. Сем. Chrysididae — Осы-блестянки // Определитель насекомых Дальнего Востока России. Том. 4. Часть 5. — Владивосток. С. 998—1006 (с.1002).
 
 Tsuneki K. Contributions to the knowledge of the Cleptinae and Pseninae faunae of Japan and Korea (Hymenoptera, Chrysididae and Sphecidae) // Mem. Fac. Lib. Arts Fukui Univ., ser. II. Nat. Sci. 1959. No 9. P. 1-78 [Chrysididae: 1-24];

Ссылки 
 Подсемейство Cleptinae (Hymenoptera Online Database)
 Fauna Europaea

Осы-блестянки
Подсемейства насекомых